Мальчик — дебютный студийный альбом российской певицы Муси Тотибадзе, изданный 24 мая 2019 года на лейбле M2. В альбом вошли ранее выпущенные синглы «Останусь с тобой» и «Разбегаюсь».

История создания 
Пластинка включает семь треков, автором большинства из которых выступила сама Муся. Над аранжировками она работала вместе с Иваном Лубенниковым, с которым ранее уже выпускала синглы «Танцуй, Виталик!» и «Останусь с тобой» (последний также вошел в дебютный альбом), а саунд-продюсером песни «Птицы» стал Игорь Вдовин — один из сооснователей группы «Ленинград», в разное время сотрудничавший с Земфирой и АукцЫоном.

Муся Тотибадзе о своём альбоме:

Презентация альбома «Мальчик» состоится 5 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве.

Синглы 
В дебютный альбом Муси Тотибадзе вошли два сингла. Первый сингл, «Останусь с тобой», оригинальную версию которого еще в 1992 году исполнила певица Наталья Ветлицкая, Муся презентовала летом 2018 года. Второй сингл, «Разбегаюсь», был выпущен 26 апреля 2019 года, в день, когда открылся предзаказ дебютного альбома Муси.

Видеоклипы 
Премьера клипа на песню «Останусь с тобой» состоялась 27 июня 2018 года. Как и в случае с предыдущими музыкальными видео Муси Тотибадзе, режиссёром видеоклипа стал Григорий Добрыгин, а оператором — Марк Зисельсон. В съемках, которые прошли в 200 километрах от Москвы, также приняли участие клавишник Глеб Меркулов, барабанщик Сергей Говорун и актер Александр Алябьев.

31 мая 2019 года состоялась премьера клипа на песню «Разбегаюсь». В съёмках видео приняли участие комик Александр Гудков, танцовщик Сергей Полунин, театральный критик и актер Николай Берман, а также актеры Владимир Свирский (Мастерская Фоменко), Никита Кукушкин («Гоголь-центр»), Александр Алябьев (театр «Практика») и многие другие. Режиссером клипа выступил Григорий Добрыгин.

Реакция критики 
25 мая 2019 года — телеканал «Дождь» включил дебютный альбом Муси Тотибадзе «Мальчик» в список интересных музыкальных релизов за последние дни.

26 мая 2019 года — русскоязычное интернет-издание Meduza включило песню «Ночь» из альбома «Мальчик» в список лучших песен и клипов недели, также отметив и про сам альбом:

31 мая — альбом «Мальчик» попал в топ-8 лучших песен и клипов недели по версии интернет-издания «Газета.Ru».

1 июня — одно из ведущих российских новостных интернет-изданий Lenta.ru включило дебютный альбом Муси Тотибадзе в список главной музыки месяца, отметив:

4 декабря — альбом «Мальчик» номинирован на независимую петербургскую премию им. пенсионера Валерия Петрова «Georgievich Award. Heaven 49».

29 декабря — дебютная пластинка Муси Тотибадзе одерживает победу в «Georgievich Award», категория «Музыка», как один из лучших отечественных альбомов 2019 года (в списке: «Трипинадва», Masha Art & «LRK Trio», «Девушка Школьника», Zhenya Strigalev). Диск «Мальчик» награжден орденом «С Благодарностью от Человечества!», церемония вручения — С.-Петербург, 20 февраля 2020 г.

Журналист и музыкальный критик Максим Семеляк о пластинке Муси Тотибадзе:

Рецензант Алексей Мажаев из InterMedia дал положительную оценку дебютной пластинке Муси Тотибадзе, отметив:

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы России
Альбомы на русском языке